

Patronyme 

 Jane Bredin (1959-2011),  cavalière britannique de dressage.
 Jean-Denis Bredin, (1929-2021), avocat et écrivain français.
 Frédérique Bredin, née en 1956, femme politique française, fille du précédent.
 Patricia Bredin, née en 1934, actrice et chanteuse britannique.
Stéphane Bredin, né en 1977, haut fonctionnaire français.

Homonymie de patronyme